Jože Duhovnik je osebno ime več znanih Slovencev:

 Jože Duhovnik (strojnik) (1948 - ), strojnik, univerzitetni profesor in politik
 Jože Duhovnik (montanist) (1913 - 1996), rudarski strokovnjak, univerzitetni profesor